Обитаемите острови на Хърватия, с постоянно население, са 47, поради което далматинските острови се нареждат след островите на Гърция като най-населените в Средиземноморието.

Население 
До началото на 21 век, други 19 от тези общо 1145 острова, са загубили своето население, т.е. те са се обезлюдили, въпреки че през минали периоди са били населени.

История 
Далматинските острови са били населени още по времето на Древна Гърция (например на хората на остров Хвар са живели на него още между 3500 и 2500 г. пр.н.е.). Дионисий I Стари основава колония на Хвар и Вис през 4 век пр.н.е. Общият брой на населението на островите достига своя пик през 1921 г., когато е възлизало общо на 173 503 жители, след което започва постепенно да намалява, като според преброяването на островите от 2001 г., на тях са живели 121 606 души – в сравнение със 110 953 през 1991 г.

Стопанство 
Икономиката на островите се изразява само в селско стопанство (основно лозарството и отглеждането на маслини), риболов и туризъм, и тъй като разходите за живот на островите са по-високи от тези в континентална Хърватия, далматинските острови постепенно се обезлюдяват, въпреки че, правителството на Хърватия провежда различни политики с програми в подкрепа на необезлюдяването на островите, стимулирайки местната им икономика. По-специално, жителите на островите са освободени от заплащането на такси за ползването на ферибот или мост, за да могат да достигат лесно до местата си на постоянно пребиваване.

Обитаеми далматински острови 
 Легенда плътност на населението
<onlyinclude>

Източници

Вижте също 
 Далматински острови
 Списък на хърватските острови

Външни препратки 
 Duplančić Leder, T.; Ujević, T.; Čala, M. (2004): Duljine obalne crte i površine otoka na hrvatskom dijelu Jadranskog mora određene s topografskih karata mjerila 1:25 000, Geoadria, Vol. 9, No. 1, 5 – 32.